Live in the Moment – album di Gin Lee del 2017
 Live in the Moment – singolo dei Portugal. The Man del 2017